Mykolajiv je název několika obcí na Ukrajině:

 Mykolajiv (rusky Nikolajev) – město v Mykolajivské oblasti
 Mykolajiv (Mykolajivský rajón) – město v Mykolajivském rajónu Lvovské oblasti
 Mykolajiv (Pustomytivský rajón) – vesnice v Pustomytivském rajónu Lvovské oblasti
 Mykolajiv (Radechivský rajón) – vesnice v Radechivském rajónu Lvovské oblasti
 Mykolajiv (Chmelnycká oblast) – vesnice ve Chmelnycké oblasti
 Mykolajiv (Černihivská oblast) – vesnice v Černihivské oblasti

Externí odkazy